Pedro (del) Castillo, conjunto del nombre propio Pedro y del apellido (del) Castillo, puede referirse a las siguientes personas:
 Pedro Castillo, expresidente del Perú.
 Pedro Castillo, pintor muralista y escultor venezolano.
 Pedro Ruiz del Castillo, conquistador español.
 Pedro del Castillo Ramírez, militar español.
 Pedro Pablo Castillo, político salvadoreño.